Джон Рис-Дэвис (; род. 5 мая 1944, Амманфорд) — валлийский актёр. Известен своими ролями в сериале «Скользящие» (Sliders), фильмах об Индиане Джонсе, трилогии «Властелин колец» и дилогии «Затерянный мир».

Биография 
Джон Рис-Дэвис родился 5 мая 1944 года в Солсбери, Великобритания. Окончил Университет Восточной Англии (University of East Anglia), затем поступил в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Начал работать в театре и на телевидении.

Снимался в роликах для игры «Dune 2000», выступая за ментата дома Атрейдес. Играл роль Джеймса «Паладина» Тагарта, старого друга пилота Кристофера Блэра в двух сериях видеоигры-интерактивного кино Wing Commander: «Heart of the Tiger» (1994) и «The Price of Freedom» (1996).

Снимался в трёх сезонах фантастического телесериала «Скользящие» в роли профессора Максимилиана Артуро, в фильмах об Индиане Джонсе в роли египетского археолога Саллаха, в одном из фильмов про Джеймса Бонда в роли генерала КГБ Леонида Пушкина. В начале 2000-х сыграл гнома Гимли в кинотрилогии «Властелин колец».

Озвучивал мультфильмы «Аладдин и король разбойников» (голос короля разбойников / Касима), «Губка Боб Квадратные штаны» (голос Мэн Рея) и Тобиаса в компьютерной игре Freelancer.

В 2016 году принял участие в съёмках телесериала MTV «Хроники Шаннары», где сыграл роль короля эльфов Эвентина Элесседила.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Выпускники Университета Восточной Англии
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры Великобритании